Wree ist der Familienname von:

 Andreas Wree (* 1955), deutscher Anatom
 Elke Wree (* 1940), deutsche Künstlerin, Hanna-Nagel-Preisträgerin und Mitglied der Münchener Secession 
 Lorenz Peter Wree (* 1941), deutscher Theologe 

WREE steht als Abkürzung für:
 WREE, US-Classic-Radiostation im CNN 

Siehe auch:
 Vree